Krauskopf ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Krauskopf, österreichische Tischtennisspielerin
 Annegret Krauskopf (* 1944), deutsche Politikerin
 Alfred Artur Krauskopf (1904–2000), deutscher, evangelischer Pfarrer und Maler
 Bruno Krauskopf (1892–1960), deutscher Maler und Grafiker
 Ferdinand Krauskopf, Mitgründer der bedeutendsten Fabrik für Gummischuhe mit Sitz St. Petersburg siehe Schloss Hohenbuchau 
 Frédéric Krauskopf (* 1975), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Fritz Krauskopf (1882–1945), Fotograf
 Georg Krauskopf (1789–1860), hessischer Jurist und liberaler Politiker 
 Ingrid Krauskopf (* 1944), deutsche Klassische Archäologin
 Justus Krauskopf (1787–1869), deutscher Maler, Lithograf und Zeichenlehrer
 Karl Heinz Krauskopf (1930–1984), deutscher Künstler
 Konrad B. Krauskopf (1910–2003), US-amerikanischer Geologe und Geochemiker
 Peter Krauskopf (* 1966), deutscher Maler
 Susanne Reindl-Krauskopf (* 1971), österreichische Rechtswissenschaftlerin
 Wilhelm Krauskopf (1847–1921), deutscher Künstler (Radierer)

Krauskopf steht des Weiteren für:
 den umgangssprachlichen Ausdruck eines Senkers nach DIN 6446 B